Le nom de Pesson est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Gérard Pesson (1958-), compositeur français.
 William Pesson (1977-), architecte français.
 Paul Pesson (1911-1989), entomologiste français.

Homonymie de patronyme